Bourne Mill bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Bourne Mill (Fall River, Massachusetts), NRHP-ID: 06001190
 Bourne Mill (Tiverton, Rhode Island), NRHP-ID: 06001189